The Strangers (Les Étrangers en anglais) peut désigner :

 The Strangers, un film vidéo d'horreur de Sergei et Yuri Ivanov (1998)
 The Strangers, un film d'horreur de Bryan Bertino (2008)
 , un groupe de musique australien
 The Strangers, un thriller sud-coréen sorti en 2016

Voir aussi